Douze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lake () :
 le comté de Lake, situé dans l'État de Californie ;
 le comté de Lake, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Lake, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Lake, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Lake, situé dans l'État de l'Illinois, baptisé ainsi en raison de sa proximité avec le lac Michigan ;
 le comté de Lake, situé dans l'État de l'Indiana, baptisé ainsi en raison de sa proximité avec le lac Michigan ;
 le comté de Lake, situé dans l'État du Michigan ;
 le comté de Lake, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Lake, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Lake, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Lake, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Lake, situé dans l'État du Tennessee.

Voir aussi